

Codici 
 ryu – codice ISO 639-3 della lingua di Okinawa

Onomastica 
 Ryu – nome proprio di persona maschile

Personaggi 
 Ryu – personaggio della serie di videogiochi Breath of Fire
 Ryu – personaggio dell'anime e manga Ryu il ragazzo delle caverne
 Ryu – personaggio del videogioco Street Fighter
 Ryu – personaggio dell'anime e manga Ken il guerriero
 Ryu Hayabusa – personaggio del videogiochi Ninja Gaiden e Dead or Alive
 Ryū Tsuji – personaggio dell'anime e manga Special A

Persone 
 Ryu – chitarrista giapponese

Arti marziali 
 Ryū – stile o scuola nelle arti marziali giapponesi (流).

Altro 
 Ryū (竜) – nel folklore giapponese, il drago